Абе може да се отнася за:
 Абе, селище в Белгия
 Абе (езеро), езеро в североизточна Африка

 Хора
 Кобо Абе (1924 – 1993), японски писател
 Нобуюки Абе (1875 – 1953), японски офицер и политик
 Теруо Абе (?), японски футболист
 Шиндзо Абе (1954 – 2022), японски политик
 Юки Абе (р. 1981), японски футболист